Pôle Sud peut désigner :

Géographie 
 Le pôle Sud géographique ou simplement pôle Sud, le point le plus au sud sur Terre.
 Le pôle Sud magnétique, point errant sur la surface de la Terre où le champ magnétique terrestre pointe vers le haut.
 Le pôle Sud géomagnétique, point d'intersection de la surface de la Terre avec l'axe d'un simple dipôle magnétique théorique qui approche au mieux le champ magnétique terrestre.
 Le pôle Sud d'inaccessibilité, point d'Antarctique le plus éloigné de l'océan.
 Le pôle Sud céleste, point du ciel de l'hémisphère sud vers lequel pointe l'axe de rotation de la Terre.
 Le pôle Sud de la Lune, point de l'hémisphère sud de la Lune où l'axe de rotation lunaire rencontre sa surface.

Physique 
 pôle sud, par analogie avec le champ magnétique terrestre, les termes « pôle nord » et « pôle sud » sont utilisés pour les aimants.

Autres 
 patinoire Pôle Sud, patinoire de l'équipe de hockey sur glace de Grenoble, en France.

Voir aussi